Het WTA-tennistoernooi van Quebec (officieel Bell Challenge) van 2003 vond plaats van 27 oktober tot en met 2 november 2003 in de Canadese stad Quebec. Het was de elfde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte tapijtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Jelena Bovina was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Française Mary Pierce bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitgeschakeld door Milagros Sequera.

Het tweede reekshoofd, Maria Sjarapova uit Rusland, won het toernooi. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Venezolaanse Milagros Sequera, doordat deze na een verloren eerste set de strijd opgaf. Sjarapova wist voor het eerst in haar loopbaan het toernooi van Quebec op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel, beide in 2003. Zij won US$ 27.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Els Callens bereikte de tweede ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Samantha Reeves en Jessica Steck had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Reeves speelde samen met Nana Miyagi – dit team was als derde geplaatst en bereikte de halve finale.

Het als vierde geplaatste Chinese duo Li Ting en Sun Tiantian won het toernooi. In de finale versloegen zij het als eerste geplaatste koppel Els Callens (België) en Meilen Tu (VS) in twee sets. Het was hun tweede gezamenlijke titel. Li had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; Sun geen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Quebec 2003
Quebec